O Mutuca Rugby de Gurupi é um clube de rugby da cidade de Gurupi, Tocantins, Brasil. Fundado no dia 22 de agosto de 2011.

História 
O Mutuca Rugby nasceu com a iniciativa de Daniel Canoli – também um dos fundadores dos Insanos (Palmas Rugby Clube) – que mudou-se para a cidade de Gurupi no mês de agosto. Depois de dois meses tentando reunir pessoas interessadas em aprender o esporte, o time finalmente começou a tomar forma com a chegada de Leonardo Kublik e Murilo Almeida, junto com um grupo de amigos do curso de Agronomia da UFT (Universidade Federal do Tocantins) de Gurupi, outros universitários da UFT e Unirg e pessoas da comunidade em geral.
A pioneira do time feminino do Mutuca Rugby é a Scrum Half Daiuki Alchieri, e hoje contamos com a formação olimpica do Rugby (7 jogadoras)

Mascote 
O mascote do clube é um Tabanidae, popularmente conhecido pelo nome de Mutuca.

Treinos 
Os horários estão disponíveis no site do clube.

Times de rugby do Tocantins